Kočno je ime več naselij v Sloveniji:

 Kočno, občina Krško
 Kočno ob Ložnici, občina Slovenska Bistrica
 Kočno pri Polskavi, občina Slovenska Bistrica

naselja v Sloveniji